32-й Клубний чемпіонат Європи проходить з 6 по 12 листопада 2016 року в Новому Саді (Сербія).

У рамках 32-го клубного чемпіонату Європи відбувалався також жіночий турнір).

Формат змагань 
 Команда складається з 8 гравців (2 запасні) та капітана (тренера).
 7 турів за швейцарською системою.
 Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів + 30 хвилин до кінця партії, з додаванням 30 секунд за кожен зроблений хід починаючи з першого ходу.

Рух за турами

1 тур

2 тур

3 тур